Bellflower kan syfta på:

 Bellflower, Illinois
 Bellflower, Kalifornien
 Bellflower, Missouri